Черивил има више значења:
 Черивил (Пенсилванија)
 Черивил (Северна Каролина)